У́лица Па́влова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Павлова — улица в Арзамасе.
 Улица Павлова — улица в Белгороде.
 Улица Павлова — улица в Долгопрудном.
 Улица Павлова — улица в Королёве.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Павлова — улица в Липецке.
 Улица Павлова — улица в Мурманске.
 Улица Павлова — улица в Новочеркасске.
 Улица Павлова — улица в Рязани.
 Улица Павлова — улица в Саранске.
 Улица Павлова — улица в Смоленске.
 Улица Павлова — улица в Твери.
 Улица Павлова — улица в Томске.
 Улица Павлова — улица в Тюмени.
 Улица Павлова — улица в Химках.
 Улица Павлова — улица в Ярославле.
 Улица Павлова — улица в Сочи(Лазаревское)

Украина 
 Улица Павлова — улица в Кременчуге.
 Улица Павлова — улица в Сумах.
 Улица Павлова — улица в Ужгороде.
 Улица Павлова — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Улица Павлова — улица в Минске.

См. также 
 Павловская улица
 Переулок Павлова
 Улица Академика Павлова
 Улица Мичмана Павлова